Europamästerskapet i basket för små länder 2018, officiellt 2018 FIBA European Championship for Small Countries, var den sextonde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i San Marino. Turneringen vanns av Malta före Norge och Irland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till sjundeplats
Resultatet mellan 3an och 4an i grupp A är inkluderat.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2018
Internationella sportevenemang i San Marino
2018 i San Marino
Basket i San Marino
Sportåret 2018